BiH:
 Komar, planina u središnjoj Bosni, kod Donjeg Vakufa.
 Komar (prijevoj), planinski prijevoj u središnjoj Bosni
 Komar (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Komar (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik

Vidi i:
 Komari (razdvojba)